Going Back Home může být:

Going Back Home (album, Howlin' Wolf) – kompilační album Howlin' Wolfa z roku 1971
Going Back Home (album, Wilko Johnson a Roger Daltrey) – kolaborační album Wilko Johnsona a Rogera Daltreyho z roku 2014